Roskambrug (Brugge), brug over het Boudewijnkanaal in Brugge
 Roskambrug (Katwijk), brug in Katwijk aan den Rijn (Zuid-Holland)
 Roskambrug (Weesp), brug in Weesp (Noord-Holland)